Las Rutas del olivo comenzaron en 1998. Surgen en Grecia, partiendo de la idea de Giorgos Karampatos, presidente de la Cámara de Mesenia, que inició una ruta relacionada con la historia del cultivo del olivo partiendo de Pylos, donde se habían documentado los cultivos más antiguos. En la actualidad están gestionadas por la Fundación Cultural las Rutas del Olivo, que tiene su sede en Kalamata, Mesenia.

Forman parte universidades, cámaras de comercio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos culturales, agencias de desarrollo y personas físicas en muchos países.

Fueron distinguidas como Itinerario Cultural del Consejo de Europa en el año 2005. Las rutas discurren por los siguientes países: Albania, Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Portugal, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía.

Referencias 

Itinerarios Culturales del Consejo de Europa
Olivos